Desa Betro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Betro (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 112,34), Jawa Timur, 
 Desa Betro (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 112,77), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar